Presa kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Presa (ort), Sicilien, Catania,

Spanien 

 Presa (vattenfall), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar